

Astronomia
 12237 Coughlin – asteroide della fascia principale
 Cratere Coughlin – cratere sulla superficie di Plutone

Persone
 Carter Coughlin – giocatore di football americano statunitense
 Charles Coughlin – presbitero statunitense
 Lawrence Coughlin – politico statunitense
 Natalie Coughlin – nuotatrice statunitense
 Thomas B. Coughlin – ingegnere meccanico statunitense
 Tom Coughlin – allenatore di football americano statunitense